Die Aleuaden ( Aleuádai) waren eine aristokratische Familie aus Thessalien im antiken Griechenland.

Die Aleuaden herrschten in Larisa und der Umgebung der Stadt. Laut der Überlieferung durch Aristoteles und Plutarch soll Aleuas der Rote die politische und militärische Ordnung des thessalischen Bundes geschaffen haben. In der Folgezeit bekleideten diverse Vertreter der Familie das tageia genannte Oberamt des Bundes. Laut Herodot (7,6; 130; 9,58) kontaktierten Vertreter der Aleuaden Familie Xerxes I., um diesen zu einem Einfall in Griechenland zu bewegen. Während der Perserkriege kämpften Teile der Familie auf Seiten der Perser.

Seit 404 v. Chr. wurde die Politik in Thessalien von der Auseinandersetzung zwischen den Aleuaden und den aufstrebenden Tyrannen von Pherai bestimmt. Auch bei dieser Auseinandersetzung bemühten sich die Aleuaden um fremde Hilfe, zunächst der Perser, später auch seitens der Makedonen. Philipp II. griff zwischen 356 und 349 v. Chr. mehrfach in den Konflikt ein und besiegte die Pheraischen Tyrannen schließlich. In der Folge gliederte er Thessalien jedoch in seinen Herrschaftsbereich ein. Aus Dank für die Unterstützung erhielten mehrere Vertreter der Aleuaden das Amt eines Tetrarchen. Thessalien blieb noch lange Zeit von der willkürlichen Herrschaft einzelner Familien bestimmt.

Stammbaum

Familienmitglieder 

Mögliche weitere Familienmitglieder waren: 

 Medios, für das Jahr 395 v. Chr. als Dynast von Larisa genannt (Diodor 14, 82, 5).
 Philinna von Larissa, eine Frau Philipps II. von Makedonien.
 Medios von Larissa, ein Offizier Alexanders des Großen und Admiral während der Diadochenkriege.
 Thorax von Larisa, ein Krieger des Antigonos I. Monophthalmos in der Schlacht bei Ipsos 301 v. Chr. (Plutarch, Demetrius 29, 5).

Literatur 
 R. J. Buck: The Formation of the Boeotian League, In: Classical Philology, Vol. 67 (1972), S. 94–101. (JSTOR)
 Hermann Diels und Walther Kranz (Hrsg.): Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1952 (Diels-Kranz).
 J. S. Morrison: Meno of Pharsalus, Polycrates, and Ismenias. In: The Classical Quarterly 36 (1942), S. 57–78.
 D. L. Page (Hrsg.): Poetae Melici Graeci, Oxford 1962 (PMG).
 Valentin Rose (Hrsg.): Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, Leipzig 1886 (AF) (online)
 
 
 H.D. Westlake: Thessaly in the Fourth Century B.C., 1935 ()

Einzelnachweise 

Dynastie (griechische Antike)
Griechisches Adelsgeschlecht